Аньйоло Гадді — італійський художник, син Таддео Гадді.
 Таддео Гадді — італійський художник та архітектор часів Проторенесансу.
 Чарлі Гадді — канадський хокеїст, грав на позиції захисника за збірну команду Канади.